Beenmerg
Medulla oblongata of verlengde merg, verbinding tussen hersenstam en ruggenmerg
Merg (plant), het parenchymatische binnenste gedeelte van de plantenstengel of wortel